Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016 – dwudzieste drugie mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB, mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w dniach 21–30 stycznia 2016 roku w Kairze. Tytułu zdobytego w 2014 roku broniła reprezentacja Algierii. Turniej posłużył jako kwalifikacja do turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro oraz eliminacja do Mistrzostw Świata 2017.

W zawodach triumfował Egipt, który awansował jednocześnie do IO 2016 oraz MŚ 2017, awans na mistrzostwa świata uzyskali także pozostali medaliści: Tunezja oraz Angola.

Informacje ogólne 
Egipt otrzymał prawa do organizacji zawodów podczas poprzedniej edycji w styczniu 2014 roku, a po raz pierwszy w historii mistrzostwa męskie i żeńskie miały zostać rozegrane osobno. Oficjalna umowa została podpisana przez reprezentantów organizatorów i kontynentalnego związku w maju 2015 roku. Ramy czasowe turnieju ogłoszono w lipcu, a losowanie grup przeprowadzono w październiku, a szczegółowy harmonogram gier opublikowano w listopadzie 2015 roku. Do turnieju awans zapewniony mieli gospodarze, cztery czołowe drużyny poprzednich mistrzostw, dwie najlepsze reprezentacje z Igrzysk Afrykańskich 2015, pozostała piątka została wyłoniona na podstawie kontynentalnego rankingu.

Uczestnicy

Sędziowie główni 
CAHB wytypowała osiem par sędziowskich.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4 

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Mecze o miejsca 5–8 

Półfinały o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 9–12 

Półfinały o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymali:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 
  

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2016 w piłce ręcznej
2016 w Egipcie
Sport w Kairze
Piłka ręczna w Egipcie